Йоаким Меле Педерсен (; ) — датский футболист, защитник клуба «Аталанта» и сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Меле является воспитанником Ольборга. Летом 2016 года был переведён в основную команду. 7 августа 2016 года дебютировал в датском чемпионате в поединке против «Норшеллана», выйдя на замену на 89-ой минуте вместо Томаса Эневольдсена.

Карьера в сборной 
Летом 2019 года Йоаким был приглашён в сборную для участия в Чемпионате Европы среди молодёжных команд, который состоялся в Италии. Во втором матче в группе против Австрии он отличился двумя голами на 33-й и 77-й минутах и его команда победила 3:1.

В декабре 2020 года «Аталанта» купила Меле у «Генка» за 10 млн евро с учетом бонусов.

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Ольборг»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Аталанта»